Cynków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Cynków, un village de la voïvodie de Lublin
 Cynków, un village de la voïvodie de Silésie